Halberstadt (Halberstadtová), a Halberstadter může znamenat:
 Halberstadt – město v Německu

Příjmení 
 Petr Halberstadt (* 1970, Liberec) – český herec

Německá příjmení
Židovská příjmení